Mrežnica (rivier) - rivier in Kroatië
 Mrežnica (Barilović) - plaats in Kroatië